Престин:

 Престин — город в Уэльсе.
 Престин — белок.

Персоналии 
 Престин, Евгений Константинович (1890—1938) — советский военно-морской деятель.
 Престин, Константин Иванович (1864—1935) — генерал-майор Корпуса гидрографов Российского императорского флота, начальник Архангельского торгово-мореходного училища.